Горишнее — название населённых пунктов на Украине:

 Горишнее — село в Гороховском районе Волынской области.
 Горишнее — село в Новороздольской общине Стрыйского района Львовской области.
 Горишнее — село в Моршинской общине Стрыйского района Львовской области.
 Горишнее — село в Шишацком районе Полтавской области.

См. также 
 Горишнее Залучье